Marcin Jędrzejewski (ur. 1967) – instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 Marcin Jędrzejewski (ur. 1968) – aktor
 Marcin Jędrzejewski (ur. 1987) – żużlowiec